est un personnage fictif de l'univers Saint Seiya. Marinas de la Néréide, Thétis est la fidèle servante de Poséidon ainsi que l'assistante des sept Généraux Marinas.

Thétis, Néréide de Poséidon 
Thétis est la première adversaire que rencontre Seiya et Shun en arrivant au fond des mers. Elle tente d’arrêter les deux chevaliers. Mais, bien qu'ayant réussi à emprisonner partiellement Seiya dans une prison de corail, l'intervention de Shun pour libérer celui-ci la contraint à s'enfuir, se disant que les autres Marinas les arrêteront. Plus tard, elle tombe sur Kikki qui était venu apporter l'armure de la balance pour aider les chevaliers de bronze à détruire les piliers des sept mers. Après un bref combat, Kikki se fait battre mais il est sauvé par Shaina. Celle-ci défait Thétis assez facilement. Avant que Shaina ne parte, Thétis la prévient qu'elle et les autres chevaliers ne pourront jamais battre Poseidon car il n'est plus un humain mais est devenu un dieu.

Écaille 
L'Écaille de Thétis représente une néréide, nymphe marine parfois représenté comme étant mi-femme, mi-poisson.

Technique 
Death Trap Coral  (animé uniquement)

Voix 
Dans la version originale, Thétis est doublée par Tsuru Hiromi. Dans la version française, elle est doublée par Virginie Ledieu.

Notes 
 Masami Kuramada a baptisé Thétis d'après le personnage mythologique du même nom : Thétis était une Néréide, mère d'Achille, légendaire héros grec.
 À la différence des femmes chevaliers d'Athéna, les femmes Marinas n'ont pas besoin de cacher leur visage avec un masque.
 Masami Kuramada a donné la nationalité Danoise à Thétis et son amour pour Julian Solo en référence à l'œuvre de Hans Christian Andersen, La Petite Sirène.
 Thétis a une force comparable à celle d'un chevalier d'argent ordinaire. Elle sera pourtant incapable de se débarrasser de Shaina, dans la bataille de Poséidon.

Marinas de Poséidon
Personnage de fiction danois